Thelebolales är en ordning av svampar. Thelebolales ingår i klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thelebolales